Семён Па́влович Золотарёв (4 января 1914 — 6 мая 1993) — Герой Советского Союза (1943), штурман эскадрильи Авиации дальнего действия (АДД), офицер Главного штаба РВСН, полковник.

Биография 
Родился в многодетной крестьянской семье 4 января 1914 года в селе Баженово Атирской волости Тарского уезда Тобольской губернии. Из 15 детей к 1941 году в живых осталось 4 сына. Семён был младшим из братьев. С войны вернулся только Семён. Два брата погибли во время сражения на Курской дуге (один на южном фланге, а другой на северном), третий брат пропал без вести на Карельском фронте.

После обучения в начальной школе для продолжения учёбы родители отправляют Семёна в уездный город Тару. Там он получает семилетнее образование, а далее, до призыва в армию, работает в колхозе.

Служба в рядах Красной Армии началась в одной из частей на берегах Амура, близ Благовещенска. Так как, имея семилетнее образование, относился к наиболее грамотным бойцам, ему, старшине роты, предложили дальнейшее военное обучение. В октябре 1936 году он поступает в Первое Чкаловское военное авиационное училище летчиков им. К. Е. Ворошилова, которое оканчивает в 1939 году. После окончания училища лейтенанта С. Золотарёва направляют для прохождения службы в формировавшийся в Новочеркасске полк Авиации дальнего действия на должность летчика наблюдателя.

С первых дней на фронтах Великой Отечественной войны, с 1942 года член ВКП(б).

Уже к весне 1943 года, в качестве штурмана эскадрильи 5-го гвардейского авиационного полка 50-й авиационной дивизии 6-го авиационного корпуса Авиации дальнего действия (АДД), им совершено 188 боевых вылетов на бомбардировку различных объектов противника. Участвуя в 13 воздушных боях, ему удалось уничтожить 4 вражеских истребителя.

За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм, указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1943 года гвардии майору Золотарёву Семёну Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1751).

В 1944 году жители Баженово — родного села Семёна Павловича, собрали 165 тысяч рублей. На эти деньги был приобретён бомбардировщик ИЛ-4, который затем был подарен земляку.

В 1944—1945 годах был заместителем главного штурмана авиационного корпуса и штурманом авиационной дивизии, одновременно с боевыми вылетами занимался подготовкой штурманского состава к освоению бомбардировщика ТУ 2 и обучению радионавигационному оборудованию. За умелую подготовку штурманского состава и организацию массированных огневых ударов при штурме Кенигсберга и Берлина был награждён орденом Александра Невского.

Всего за годы войны им осуществлено более трёхсот дневных и ночных боевых вылетов. Он принимал участие в бомбардировках Румынии, Кенигсберга, Берлина, Будапешта, Вены, в освобождении Кавказа и Донбасса.

В 1954 году закончил командный факультет в Военной академии имени М. В. Фрунзе и продолжил службу в ВВС сначала в Белоруссии, а затем в штабе Дальней авиации.

В 1959 году в закрытом тогда военном городке Власиха был сдан жилой дом для офицеров штаба Дальней авиации. Здесь он получил своё первое «собственное» жильё.

В 1962 году в качестве старшего офицера направления оперативного управления Главного штаба РВСН, назначен для дальнейшего прохождения службы в Ракетные войска стратегического назначения.

В 1966 году полковник С. Золотарёв был уволен в запас, а в скором времени — в отставку.

У него были два сына и дочь. Старший сын — Геннадий проходил службу в авиации на инженерных должностях и уволился в звании подполковника. Младший сын — Павел проходил службу в РВСН, Генеральном штабе СССР, Администрации президента РФ, кандидат технических наук, службу закончил в 1998 году в звании генерал-майора.

На пенсии жил во Власихе. Скончался 6 мая 1993 года.

Награды 
Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды и 12 боевыми медалями.

Память 

 В Баженово — родном селе Золотарёва С. П., его имя носит средняя школа.
 Во Власихе, на доме по улице М. Жукова, где жил Золотарёв С. П., установлена мемориальная доска.
 С. П. Золотарёв похоронен в Подмосковье на .

Примечания

Литература 
 Черных И. В. «Ночные бомбардировщики» Сайт «Авиабиблиотека»
 . — С.196.

Выпускники Оренбургского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Лётчики Великой Отечественной войны
Авиационные штурманы Великой Отечественной войны
Участники битвы за Ленинград
Участники битвы за Кавказ
Участники битвы за Днепр
Участники освобождения Варшавы
Участники штурма Кёнигсберга
Участники Будапештской операции
Участники Берлинской операции
Члены КПСС
Ракетчики РВСН СССР и России